My Funny Valentine – standard musicale di Richard Rodgers e Lorenz Hart
 My Funny Valentine – album dal vivo di Miles Davis del 1964
My Funny Valentine – singolo di Sting del 2021
 The Last Recording: My Funny Valentine – album dal vivo di Red Garland del 1983